Wamers ist der Familienname folgender Personen:
Paul Wamers (* 1948), ehemaliger Präsident des Zollkriminalamts
Egon Wamers (* 1952), deutscher Frühmittelalter-Archäologe.